|-
| (76201) 2000 EM53||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (76202) 2000 ER53||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (76203) 2000 ER54||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (76204) 2000 EF56||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76205) 2000 EV56||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76206) 2000 ES59||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76207) 2000 EW59||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76208) 2000 EZ59||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76209) 2000 ES61||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76210) 2000 ET61||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76211) 2000 ED63||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76212) 2000 EL63||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76213) 2000 ET64||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76214) 2000 EV64||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76215) 2000 ET65||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76216) 2000 EO66||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76217) 2000 EC67||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76218) 2000 ER67||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76219) 2000 ER68||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76220) 2000 EY68||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76221) 2000 EH69||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76222) 2000 EL69||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76223) 2000 EX69||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76224) 2000 EY69||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76225) 2000 EC70||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76226) 2000 EO70||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76227) 2000 EM71||||9 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (76228) 2000 EH75||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76229) 2000 EK75||||4 березня 2000||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| (76230) 2000 EP75||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76231) 2000 ET75||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76232) 2000 EU78||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76233) 2000 EX78||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76234) 2000 EQ79||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76235) 2000 EY80||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76236) 2000 ED81||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76237) 2000 EO81||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76238) 2000 EU81||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76239) 2000 EF82||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76240) 2000 EP82||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76241) 2000 EQ82||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76242) 2000 ED84||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76243) 2000 EJ85||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76244) 2000 EW85||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76245) 2000 EN86||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76246) 2000 EX86||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76247) 2000 EM87||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76248) 2000 ES87||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76249) 2000 EV87||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76250) 2000 EJ88||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76251) 2000 EK91||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76252) 2000 EJ93||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76253) 2000 ER93||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76254) 2000 ET93||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76255) 2000 EQ94||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76256) 2000 ET94||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76257) 2000 EA97||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76258) 2000 EZ98||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (76259) 2000 EZ100||||12 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (76260) 2000 ES102||||14 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (76261) 2000 EU103||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76262) 2000 EV104||||14 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76263) 2000 EY104||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76264) 2000 EZ104||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76265) 2000 EB105||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76266) 2000 EE105||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76267) 2000 EN105||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76268) 2000 EU105||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76269) 2000 EM107||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76270) 2000 ED110||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (76271) 2000 EH110||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 76272 Де Йонґ (De Jong)||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (76273) 2000 EZ111||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76274) 2000 EJ112||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76275) 2000 EW113||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76276) 2000 EQ114||||9 березня 2000||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (76277) 2000 ER114||||9 березня 2000||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (76278) 2000 EP115||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (76279) 2000 ET116||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76280) 2000 EK117||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76281) 2000 EM118||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76282) 2000 EG119||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76283) 2000 ET119||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76284) 2000 EC120||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76285) 2000 EE121||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76286) 2000 EK121||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76287) 2000 EB123||||11 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (76288) 2000 EJ123||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76289) 2000 EG124||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76290) 2000 EG125||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76291) 2000 EH126||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76292) 2000 ER126||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76293) 2000 EV127||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76294) 2000 EA129||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76295) 2000 EY129||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76296) 2000 EE130||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76297) 2000 EN130||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76298) 2000 EC131||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (76299) 2000 EF132||||11 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (76300) 2000 EA133||||11 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

76200